Брухис — еврейская матронимическая фамилия.

 Брухис, Григорий Ефимович (1907—2005) — советский экономист, специалист в области коммерческой эксплуатации морского транспорта.
 Брухис, Ефим (Хаим) Гершевич (1901—1942) — французский живописец, график, скульптор.
 Брухис Лев Иосифович (1925—?) — театральный актёр, директор Рижского академического театра русской драмы, мемуарист.
 Брухис, Михель Срулевич (1919—2006) — молдавский советский и израильский переводчик, филолог, социолингвист и историк-советолог.
 Брухис, Моисей Мотелевич (Mike Bruhis) — советский и канадский учёный в области металловедения и металообработки.